Crespià kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Crespià (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Crespià (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar